Декомпозиція — в інформатиці — метод проектування реляційних баз даних.
 Декомпозиція — в мовознавстві — виділення основи похідного слова або одного з компонентів основ складного слова та оформлення його в самостійне слово.
 Декомпозиція — науковий метод, що використовує структуру завдання і дозволяє замінити вирішення одного великого завдання рішенням серії менших завдань, нехай і взаємопов'язаних, але більш простих.
 Гілкова декомпозиція
 Деревна декомпозиція